

Patronyme 

 Dominick Parenteau-Lebeuf (1971-), dramaturge, nouvelliste et traductrice québécoise ;
 François Parenteau, réalisateur, journaliste et humoriste québécois ;
 Henri Parenteau (1800-1875), homme politique français ;
 Jean-François Parenteau (1970-), homme politique et d'affaires québécois ;
 Jean-Pierre Parenteau (1944-), ancien coureur cycliste professionnel français ;
 Marc Parenteau (1980-), joueur de ligne offensive professionnel des Argonauts de Toronto dans la Ligue canadienne de football ; 
 Pierre-Alexandre Parenteau (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 René Parenteau (1859-1942), homme politique français ;
 Roland Parenteau (1921-), économiste et professeur québécois.

Toponymie 

 Pont Camille-Parenteau, pont routier situé en Montérégie au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme